Hanno eller Hannō kan referera till:

 Hannō, Saitama – en stad i Saitama prefektur, Japan
 Hanno (företag) – en tysk lastbilstillverkare
 Hanno (månkrater) – en månkrater, se Lista över månens kratrar

Personer
 Hanno (namn) – mansnamn och en kortform till Johannes
 Hanno den äldre (dog 204 f.Kr.), en general Karthago
 Hanno den store (200-talet f.Kr.), en kartagisk fältherre och politiker
 Hanno Sjöfararen (500-talet före Kristus), upptäcktsresande
 Hanno von Liechtenstein, prins av Liechtenstein
 Hanno Balitsch (1981–), tysk fotbollsspelare
 Hanno Drechsler (1931-2003), tysk politiker, SPD
 Hanno Essén (1948–), docent i teoretisk fysik vid Stockholms universitet
 Hanno Möttölä (född 1976), finsk basketspelare
 Hanno Pöschl (född 1949), austrialensisk skådespelare
 Hanno Rund (1925-1993), matematiker

Personer med efternamnet 
 Carl-Uno Hanno (1937–), en svensk författare och museiman\
 Eva von Hanno, en norsk skådespelare
 Lena Hanno, svensk manusförfattare
 Lillemor von Hanno (1900–1984), en norsk skådespelare, teaterregissör och författare
 Uno Hanno (1901–1989), agronom och rektor för Tornedalens lantmannaskola
 Wilhelm von Hanno (1826–1882), en tyskfödd arkitekt verksam i Norge

Se även 
 Anno
 Hanna
 Hanne
 Hannes
 Hanni
 Hannu

Mansnamn
Efternamn